PSA son las siglas de:

Partidos políticos 
 Partido Socialista de Andalucía:
Nombre anterior del Partido Andalucista.
 Partido Socialista de Andalucía, extinto partido político nacionalista andaluz.
 Partido Socialista de Aragón:
Partido Socialista de Aragón, extinto partido político nacionalista aragonés.
Partido de los Socialistas de Aragón, federación aragonesa del PSOE.
 Partido Socialista Auténtico:
 Partido Socialista Auténtico (Argentina), partido político argentino.
 Partido Socialista Auténtico (Chile), extinto partido político socialista chileno.
 Partido Socialista Autónomo, extinto partido político francés.

Organismos 
 Plataforma Solar de Almería, centro de investigación en energía solar dependiente del CIEMAT.
 Groupe PSA (Peugeot Société Anonyme), compañía francesa dueña de las marcas automovilísticas Peugeot, Citroën y Opel.
 Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerza argentina encargada de proteger y resguardar la seguridad en aeropuertos.
 Pacific Southwest Airlines, extinta aerolínea estadounidense.
 Aeropuerto de Pisa (Italia), en su código IATA.

Otros 
 Antígeno prostático específico (Prostate specific antigen), una sustancia que puede ser detectada aumentada en la sangre de los hombres con cáncer de próstata.
 Prepárese según arte, expresión con la que se indica que el farmacéutico debe preparar una preparación magistral y que suele abreviarse con las iniciales PSA o P.S.A.

Siglas